Bert (Allier), een gemeente in het Franse departement Allier
Bert (voornaam), een jongensnaam
Bert, een karakter uit Sesamstraat
Bert (2006), een film van Scott Beehner.
Bert (stripreeks), een stripreeks van Kamagurka.